Chauncey ist der Name von

 Christinna Chauncey, Schauspielerin und Schauspiellehrerin
 Danny Chauncey (* 1956), US-amerikanischer Rockmusiker und Gitarrist
 George Chauncey (* 1954), US-amerikanischer Historiker
 Henry Chauncey (1905–2002), US-amerikanischer Pädagoge
 Isaac Chauncey (1772–1840), US-amerikanischer Marineoffizier

Orten in den Vereinigten Staaten
 Chauncey (Georgia)
 Chauncey (Illinois)
 Chauncey (Michigan)
 Chauncey (New York)
 Chauncey (Ohio)
 Chauncey (West Virginia)
weiteres:
Chauncey (St. Vincent), Ort auf der Insel St. Vincent